Анимица — фамилия.
 Анимица, Владимир Антонович (род. 1950) — советский учёный в области вертолётостроения, лауреат премии имени Н. Е. Жуковского.
 Анимица, Евгений Георгиевич (род. 1937) — доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой Уральского государственного экономического университета.

Примечания